Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1970 – zawody żużlowe zorganizowane przez Polski Związek Motorowy w celu wyłonienia medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1970. Rozegrano cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężył Edmund Migoś.

Ćwierćfinały

Opole (1) 
 Opole, 
 Sędzia: Ernest Klimek

Tarnów (2) 
 Tarnów, 
 Sędzia: Władysław Engel

Ponadto do półfinału zakwalifikował się decyzją Głównej Komisji Sportu Żużlowego, Jerzy Trzeszkowski

Leszno (3) 
 Leszno, 
 Sędzia: ?

Zielona Góra (4) 
 Zielona Góra, 
 Sędzia: ?

Półfinały

Świętochłowice (1) 
 Świętochłowice, 
 Sędzia: ?

Ponadto do finału zakwalifikowali się automatycznie czterej następujący finaliści IMŚ 1970:

Rybnik (2) 
 Rybnik, 
 Sędzia: ?

Ponadto do finału zakwalifikowali się automatycznie trzej następujący finaliści IMŚ 1970:

Finał 
 Gorzów Wielkopolski, 
 Sędzia: ?

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

1970
1970 w sporcie żużlowym
1970 w polskim sporcie